Bruna ima više značenja:
 Bruna, Perugia
 Bruna, Treviso